Robert J. Barnett, een Brits tibetoloog
Robert B. Barnett, een Amerikaans advocaat